Frédéric Guilbert (Valognes, 24 december 1994) is een Frans voetballer die doorgaans als rechtsback speelt. Hij verruilde SM Caen in januari 2019 voor Aston Villa, dat hem nog wel het seizoen 2018/19 liet afmaken bij zijn oude club.

Clubcarrière 
Guilbert maakte in 2014 de overstap van het in het Franse amateurvoetbal spelende AS Cherbourg naar Girondins Bordeaux. Hiervoor maakte hij op 5 april 2015 zijn debuut in de Ligue 1, in een met 2–1 gewonnen competitiewedstrijd tegen RC Lens. Guilbert kwam na 79 minuten in het veld als invaller voor Thomas Touré. Zijn debuut in een Europees toernooi volgde op 30 juli 2015, tegen AEK Larnaca. Guilbert groeide in het seizoen 2015/16 uit tot basisspeler bij Bordeaux.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Guilbert debuteerde op 13 oktober 2015 in Frankrijk –21, in een EK–kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne –21. Dit was zijn enige wedstrijd in een Frans nationaal jeugdteam.

Referenties 

Frans voetballer